Neoptolemos (griechisch ) ist:

in der griechischen Mythologie:
 Neoptolemos, Sohn des Achilles und Deidameia

in der Astronomie:
 (2260) Neoptolemus, Jupiter-Trojaner in latinisierter Schreibung

der Name einer Person:
 Neoptolemos I. (um 370 v. Chr.), Sohn des Alketas, König der Molosser
 Neoptolemos II. (um 331 v. Chr.), Sohn des Alexandros, König der Molosser 
 Neoptolemos (Sohn des Arrhabaios) († 334 v. Chr.), makedonischer Adliger, Gegner Alexanders des Großen
 Neoptolemos (Diadoche) (um 330 v. Chr.), ein General Alexanders des Großen
 Neoptolemos von Skyros (4. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Tragödienschauspieler
 Neoptolemos (Sohn des Antikles) (4. Jahrhundert v. Chr.), ein reicher Athener
 Neoptolemos (Sohn des Kraisis) (3. Jahrhundert v. Chr.), ptolemäischer Stratege Lykiens
 Neoptolemos von Parion (3. Jahrhundert v. Chr.), hellenistischer Literaturtheoretiker, Dichter und Glossograph
 Neoptolemos (Makedone) (115/4 v. Chr.), Offizier von Mithridates VI.